Nom de famille 
 Toussaint-François Node-Véran (, Marsillargues -, Montpellier) est un peintre français.

En science  
 Le terme node est un anglicisme pour .

En technologie 
 Radio et téléphonie :
 Le Node B est une station de base (ou Antenne-relais) dans un réseau UMTS, basé sur la technologie W-CDMA.
 Un Terminal Node Controller (TNC) est un appareil utilisé par les radioamateur s pour se connecter à des réseaux packet radio AX.25.
 Informatique : 
 Node.js est un framework événementiel pour écrire des applications réseau en JavaScript. 
 Les inodes (contraction de « index » et « node »; en français : nœud d'index) sont des structures de données contenant des informations.